Sturmpanzer steht für:

 Sturmpanzer I
 Sturmpanzer II
 Sturmpanzer IV
 Sturmpanzer VI
 Sturmpanzer 38(t)
 Churchill AVRE

Siehe auch:

 Sturmgeschütz
 :Kategorie:Sturmpanzer der Wehrmacht